Ка́рпентер (; ) — английская фамилия, а также топоним.

Фамилия

А 
 Карпентер, Аарон (род. 1983) — канадский регбист, игрок клуба «Донкастер Найтс».
  (род. 1957) — австралийский политик, премьер-министр штата Западная Австралия (2006—2008).
  (род. 1994) — американская хоккеистка, чемпионка мира (2013, 2015—2017, 2019).
  (1829—1898) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Нью-Гэмпшир (1896—1898).
 Карпентер, Артур:
  (1891—1981) — американский химик, обладатель медали Чарльза Гудьира подразделения резины Американского химического общества (1957).
  (1920—2006) — американский мебельщик, лауреат премии Мебельного общества (2001).
  (1873—1937) — британский политик, член Палаты общин (1918—1923, 1924—1929, 1931—1937), генеральный казначей (1923—1924), отец Джона Бойда-Карпентера.

Б 
 Карпентер, Барт (род. 1954) — саночник и бобслеист из Нидерландских Антильских островов.
  (1837—1921) — американский юрист и политик, губернатор Территории Монтана (1884—1885).
  (род. 1937) — игрок в американский футбол и военный, командующий полевой армией Командования объединённых сил США и Республики Корея (1989—1992).
 
 Карпентер, Брайан:
  (род. 1946) — американский инженер, председатель Совета по архитектуре Интернета (1995—2000), совета попечителей Общества интернета (2000—2002) и Оперативной группы по инженерии интернета (2005—2007).
  (род. 1960) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Вашингтон Редскинс».
  — американский драматург и телесценарист, номинант на премию Гильдии сценаристов Америки за новый телесериал (2006, 2016), драматический телесериал (2007—2010, 2016) и адаптированный сценарий в длинной форме (2016).
  (род. 1968) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Колорадо Рокиз».

В 
 Карпентер, Вильям (Уильям) (1797—1874) — английский публицист.

Г 
  (1901—1993) — англиканский священник, епископ Оксфорда (1955—1970).
  (род. 1948) — американский нейробиолог, лауреат премии IEEE пионеру нейронных сетей (2008).
 Карпентер, Генри:
  (1875—1940) — британский металлург, член Королевского общества (с 1918), обладатель Золотой медали Бессемера Института железа и стали (1931).
  (1925—2001) — британский боксёр, чемпион Англии среди любителей в наилегчайшем весе (1948).
 Карпентер, Гордон (1919—1988) ― американский баскетболист.

Д 
 Карпентер, Даг:
  (род. 1942) — канадский хоккеист и тренер, главный тренер клубов НХЛ «Нью-Джерси Девилз» (1984—1988) и «Торонто Мейпл Лифс» (1989—1991).
  (? — 2011) — британский гребец, серебряный медалист чемпионата мира по академической гребле в лёгких восьмёрках (1976).
  (род. 1972) — канадский хоккеист, игрок Британской хоккейной суперлиги в составе клуба «Лондон Найтс».
  (род. 1988) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Санвулвз».
 Бёртон, Джейк Бёртон (более известен как Джейк Бёртон; 1954—2019) — изобретатель современного сноуборда.
 Карпентер, Джеймс:
  (1867—1932) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (род. 1949) — американский архитектор и дизайнер, лауреат Национальной премии в области дизайна в категории ландшафтного дизайна (2002), почётный Королевский промышленный дизайнер (с 2008).
  (род. 1962) — американский фехтовальщик, серебряный медалист Панамериканских игр по фехтованию на шпагах в командном разряде (1995).
  (род. 1989) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Сиэтл Сихокс» (2014).
  (1923—2005) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (1952).
 Карпентер, Дженнифер (род. 1979) — американская актриса.
  — американский музыкант, лауреат Премии в области музыки коренных американцев лучшему автору песен (2010).
  (1882—1953) — британский врач и энтомолог, Хоуповский профессор зоологии Оксфордского университета (1933—1948), президент Королевского энтомологического общества (1945—1946).
 Карпентер, Джон:
  (1399—1476) — английский католический священник, епископ Вустера (1443—1476).
  (1729—1786) — ирландский католический священник, архиепископ Дублина (1779—1786).
  (1876—1951) — американский композитор, обладатель золотой медали Американской академии искусств и литературы (1947).
  (1884—1933) — американский спринтер; участник Олимпийских игр 1908 года, дисквалифицированный за приём, разрешённый по правилам США.
 Карпентер, Джон (род. 1948) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор.
  (род. 1967) — сотрудник Налогового управления США, первый победитель американской версии телеигры «Кто хочет стать миллионером?» и этой франшизы в целом.
  (1908—1998) — британский политик, член Палаты общин (1945—1972) и Палаты лордов (1972—1998), сын Арчибальда Бойда-Карпентера.
  (1925—1990) — британский регбист, президент Регбийного союза Англии (1980—1981), член Всемирного зала славы регби (с 2011).
 Карпентер, Джордж:
  (1657—1731) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин Великобритании (1703—1705, 1715—1727), губернатор Менорки (1716—1718), главнокомандующий армии Шотландии (1716—1724).
  (ок. 1695—1749) — британский политик, член Палаты общин (1717—1727, 1741—1747).
  (1723—1762) — британский политик, член Палаты общин (1754—1762), сын 2-го барона Карпентера.
  (1750—1805) — британский политик, член Палаты общин (1772—1802).
  (1872—1948) — австралийский общественный деятель, генерал Армии Спасения (1939—1946).
  (1908—2005) — ирландский фехтовальщик, участник Олимпийских игр (1952, 1960).
  (1938—2000) — американский архитектор, заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Университета штата Огайо (1972—1986), президент Американского общества ландшафтных архитекторов (1978—1979).
  (род. 1948) — американская переводчица, лауреат премии Комиссии дружбы Японии и США за перевод японской литературы (1980).
  (1931—1995) — американский писатель и сценарист, номинант на премию Гильдии сценаристов Америки за оригинальный драматический сценарий (1973).
  (род. 1976) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (2008).
 Карпентер, Дэвид:
 Карпентер, Дэвид (род. 1930) — американский серийный убийца и насильник.
  (род. 1937) — американский эколог, директор Института здоровья и окружающей среды Университета в Олбани, редактор научных журналов Reviews on Environmental Health и Environmental Pollution.
  (род. 1985) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Хьюстон Астрос» и «Атланта Брэйвз».
  (род. 1987) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Лос-Анджелес Энджелс».
  — американский альтист, обладатель 2-го приза Международного конкурса альтистов им. Примроуза (2005).
  (1799—1878) — американский политик, член Палаты представителей (1853—1855).
  (род. 1985) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Майами Долфинс» и «Баффало Биллс».

К 
 Карпентер, Каризма (род. 1970) — американская актриса.
 Карпентер, Карен (1950—1983) — американская певица и барабанщица, участница группы The Carpenters.
  (1977—2016) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Баффало Биллс» и «Атланта Фэлконс».
 Карпентер, Кен:
  (1900—1984) — американский теле- и радиоведущий, президент Американской федерации артистов телевидения и радио (1946—1948).
  (Уильям Кеннет Карпентер; 1913—1984) — американский метатель диска, олимпийский чемпион (1936).
  (1926—2011) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Кливленд Браунс» (1950).
 Карпентер, Кеннет (род. 1949) — американский палеонтолог.
  (род. 1965) — американский велогонщик, чемпион Панамериканских игр в спринте на 200 м (1987).
  — австралийский художник и театральный режиссёр, лауреат премии Хелпманна за представление для детей (2004, 2006).
 Карпентер, Кип (род. 1979) — американский конькобежец.
  (род. 1941) — канадский теннисист, победитель Открытого чемпионата Канады в парах (1966).
  (1904—1976) — американский художник-постановщик, номинант на премию «Оскар» (1944, 1952).
 Карпентер-Финни, Конни (род. 1957) — американская велогонщица и конькобежка, чемпионка мира в индивидуальной трековой велогонке преследования (1983) и олимпийская чемпионка в групповой дорожной велогонке (1984).
  (род. 1976) — американский конькобежец, участник Олимпийских игр (1998).
 Карпентер, Крис:
  (род. 1965) — американский бейсболист, серебряный медалист Панамериканских игр (1987).
 Карпентер, Крис (род. 1975) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс» (2006, 2011).
  (род. 1985) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Чикаго Кабс» и «Бостон Ред Сокс».
  — американский звукоинженер, лауреат премии «Эмми» за лучший звук в мини-сериале, антологии или телефильме (2020).
  (род. 1946) — британский историк, лауреат Уитфилдской премии Королевского исторического общества (1992).
 Карпентер, Куинн (род. 1996) — американский фигурист.
 Карпентер, Кэмерон (род. 1981) — американский органист и композитор.

Л 
 Карпентер, Лант (1780—1840) — унитарианский пастор.
  (род. 1948) — американский театральный и телережиссёр, лауреат Премии Гильдии режиссёров Америки за режиссуру дневных телесериалов (2003, 2007, 2008, 2010).
  — американская писательница и сценаристка.
  (1802—1856) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1844—1845).
 Карпентер, Леонард (1902—1994) — американский гребец.
  (род. 1965) — британская нетболистка, бронзовая медалистка Игр Содружества (1998) и Кубка мира (1999) в составе сборной Англии.
  (род. 1947) — американский специалист по компьютерной графике, лауреат Научно-технической премии Академии кинематографических искусств и науки (2000).
  (1839—1916) — американский военный деятель, обладатель Медали Почёта за участие в Индейских войн.
 Карпентер, Льюис:
  (1836—1908) — американский политик, член Палаты представителей от штата Южная Каролина (1874—1875).
  (1932—2010) — игрок в американский футбол и тренер, финалист НФЛ в составе клуба «Кливленд Браунс» (1957), брат Престона Карпентера.
  (род. 1969) — британский физикохимик, лауреат премии Тилдена Королевского химического общества (2017).

М 
 Карпентер, Майкл:
  (род. 1947) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штат Мэн (1991—1995).
  — американский дипломат, посол США при ОБСЕ (с 2021).
  (1889—1985) — американский скульптор, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
 Карпентер, Малькольм Скотт (1925—2013) — американский астронавт.
  (род. 1993) — британская велогонщица, победитель Кубка мира и чемпионка по маунтин-байку в скоростном спуске (2014).
  (1793—1872) — британская художница, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1926—2020) — американская журналистка и религиозный деятель, модератор Генеральной ассамблеи Пресвитерианской церкви США (1995—1996).
  (1881—1969) — англиканский священник, епископ Коломбо (1924—1938).
 Карпентер, Мерива (1802—1887) — американская художница.
  (род. 1967) — британский художник.
 Карпентер, Морган (род. 1966) — австралийский интерсекс-активист.
 Карпентер, Мэри (1807—1877) — британская общественная деятельница и филантропка.
 Карпентер, Мэри Чапин (род. 1958) — американская кантр-музыкантка.
 Карпентер, Мэттью:
  (1824—1881) — американский адвокат и политик, временный президент Сената США (1873—1875).
  (род. 1964) — американский ультамарафонец, чемпион мира по горному бегу на длинные дистанции (2006).
 Карпентер, Мэтт (род. 1985) — американский бейсболист.

Н 
 Карпентер, Нафанаил (1589—1628) — английский философ и педагог.
 Карпентер, Нетти (1865—?) — британская скрипачка.
  (род. 1944) — канадский фигурист, серебряный медалист чемпионата Канады в парах (1964).

П 
  (1914—1987) — американский джазовый тромбонист и композитор, лауреат премии «Грэмми» за инструментальную аранжировку (1976).
  (1934—2011) — игрок в американский футбол и тренер, финалист НФЛ в составе клуба «Кливленд Браунс» (1957), брат Лью Карпентера.

Р 
 Карпентер, Расселл (род. 1950) — американский кинооператор.
 Карпентер, Райан (род. 1991) — американский хоккеист, нападающий.
  (1889—1980) — американский искусствовед-классицист, обладатель золотой медали Археологического института Америки (1969).
 Карпентер, Ричард:
  (1841—1893) — британский архитектор, ряд работ которого отнесены к 1-му классу памятников архитектуры.
  (1929—2012) — британский сценарист и актёр, лауреат премии BAFTA в области кинематографа для детей (2000).
 Карпентер, Ричард (род. 1946) — американский музыкант, певец и аранжировщик.
  — британский генетик растений, обладатель медали Дарвина (2004).
  (род. 1965) — британский программист, специалист по искусственному интеллекту, лауреат премии Лёбнера (2005, 2006).
 Карпентер, Рон:
  (род. 1948) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Цинциннати Бенгалс».
  (род. 1970) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джетс» и «Сент-Луис Рэмс».
 Карпентер, Роберт:
  (? — 1607) — английский политик, член Палаты общин (1572, 1584, 1586, 1589, 1593).
  (1915—1990) — американский спортивный функционер, генеральный менеджер (1950—1953), президент и и владелец (1943—1972) бейсбольного клуба «Филадельфия Филлис».
  (1940—2021) — американский спортивный функционер, президент и владелец бейсбольного клуба «Филадельфия Филлис» (1972—1981).
  (род. 1955) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Хьюстон Ойлерз» и «Нью-Йорк Джайентс».
  (род. 1968) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джетс» и «Филадельфия Иглз».
 Карпентер, Робин (род. 1992) — американский велогонщик.
  (род. 1948) — американский военный деятель, и. о. директора Армии Национального гвардии (2009—2011).
  (1894—1956) — американский политик, член Палаты представителей (1933—1937).

С 
 Карпентер, Сабрина (род. 1999) — американская актриса, певица и фотомодель, автор песен. 
  (1829—1898) — американский политик, губернатор штата Айова (1872—1876).
 Карпентер, Стивен:
  (род. 1952) — американский эколог, лауреат премии Роберта Макартура Экологического общества Америки (2000) и премии «Голубая планета» (2022).
  (род. 1971) — канадский хоккеист, игрок Элитной хоккейной лиги в составе клуба «Ковентри Блэйз».
 Карпентер, Стивен (род. 1970) — американский гитарист и барабанщик, сооснователь группы Deftones.
  (1649—1714) — английский чиновник, заместитель губернатор провинции Пенсильвания (1694—1698).

Т 
  (1911—1986) — британская бильярдистка и снукеристка, победитель Женского профессионального чемпионата по игре в бильдярд (1940, 1948—1950) и чемпионата по снукеру (1950).
  (род. 1948) — американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии за очерк (1981).
  (1900—1978) — американский политик, член Палаты представителей (1933—1935).
  (род. 1960) — американский политик, временный председатель Сената штата Висконсин (2012—2013).
 Карпентер, Том:
  (до 1520 — после 1564) — английский политик, член Палаты общин (1547, 1553, 1554).
 Карпентер, Том (1887 — ?) — первый валлийский профессиональный игрок в снукер; бильярдист.
  (1926—2021) — американский педагог, первый президент Университета Северной Флориды (1969—1980), президент Мемфисского университета (1980—1991).
 Карпентер, Томас (род. 2000) — швейцарский и ирландский хоккеист.

У 
 Карпентер, Уильям:
 Карпентер, Уильям Бенджамин (1813—1885) — английский естествоиспытатель, медик, зоолог и физиолог, отец Филипа Герберта Карпентера.
  (1818—1899) — британский художник-акварелист и гравёр, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1841—1918) — англиканский священник, епископ Рипона (1884—1911).
  (1863—1930) — австралийский политик, член Палаты представителей (1903—1906).
  (1913—1984) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион в метании диска (1936).
  (род. 1940) — американский поэт, лауреат премии Ассоциации писателей и писательских программ (1980).
 Карпентер, Уильям Кайл (род. 1989) — американский военнослужащий, обладатель Медали Почёта.
  — американский психиатр и фармаколог, лауреат Сарнатовской премии Национально медицинской академии (2013).
  (1834—1904) — британский адмирал, командующий Береговым флотом Ирландии (1887—1888).

Ф 
 Карпентер, Филип:
 Карпентер, Филип (1819—1877) — английский малаколог.
  (1852—1891) — британский зоолог, член Королевского общества (с 1885), сын Уильяма Бенджамина Карпентера.
  (1892—1976) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Саут-Мельбурн» (1912).
 
 Карпентер, Фрэнсис (1830—1900) — американский художник.

Х 
  (1946—2005) — британский биограф, лауреат премии Э. М. Форстера Американской академии искусств и литературы (1984).
  (1855—1937) — американский бейсболист, чемпион Американской ассоциации в составе клуба «Цинциннати Ред Стокингс» (1882).

Ч 
 Карпентер, Чарльз:
  (1899—1969) — американский протестантский священник, епископ Алабамы Епископальной церкви (1938—1968).
  (1899—1969) — американский военный моряк, начальник Бруклинской военно-морской верфи (1953—1956).

Э 
 Карпентер, Эд (род. 1981) — американский автогонщик.
 Карпентер, Эдвард:
 Карпентер, Эдвард (1844—1929) — британский поэт, социалист и писатель.
 Карпентер, Эдвард — американский океанограф, лауреат премии Альфреда Редфилда Ассоциации лимнологии и океанографии за общий вклад (2022).

  (1890—1963) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Сиэтл Метрополитэнс» (1917).
  (1865—1952) — американский политик, член Палаты представителей (1925—1927).
  (род. 2000) — австралийская футболистка, победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе клуба «Лион» (2020, 2022).

Вымышленные персонажи 
 Джулия Карпентер — персонаж комиксов студии Marvel, вторая Женщина-паук, позднее — вторая Мадам Паутина.

Топоним 
 Карпентер — крупный сравнительно молодой ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.
 Карпентер — тауншип в Миннесоте.

Примечания